

Благовіщенське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Благовіщенське — село, Свічинський район, Кіровська область
 Благовіщенське — село, Туринський міський округ, Свердловська область
 Благовіщенське — село, Шуміхинський округ, Курганська область

Благовіщенське — місто, районний центр, Кіровоградська область
 Благовіщенське — село, Вільнянський район, Запорізька область
 Благовіщенське — селище, Херсонська міська рада, Херсонська область

Див. також 
 Благовіщенськ